norma – uogólnienie pojęcia długości wektora dla elementów abstrakcyjnych przestrzeni liniowych (np. norma wektora),
 grupy abelowej – pojęcie normy dostosowane do grup abelowych,
 norma – podgrupa rozważana w teorii grup,
 norma – odwzorowanie określane w pierścieniach Euklidesa.